Kristi Myst (nascida em 25 de dezembro de 1973) é o nome artístico de uma ex-atriz pornográfica norte-americana. Iniciou sua carreira na indústria de filmes adultos em 1995, aos 22 anos de idade.

Prêmios e indicações

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Managers de luta profissional
Naturais de Solvang